Indiana Jones se poate referi la:

Indiana Jones - personaj fictiv 
Indiana Jones (franciză)
Indiana Jones și Căutătorii arcei pierdute (1981) (Raiders of the Lost Ark)
Indiana Jones și Templul morții (1984) (Indiana Jones and the Temple of Doom)
Indiana Jones și Ultima cruciadă (1989) (Indiana Jones and the Last Crusade)
Indiana Jones și regatul craniului de cristal (2008) (Indiana Jones and the The Kingdom of the Crystal Skull)

Vezi și
Aventurile tânărului Indiana Jones (serial TV, 1992)